Плотавский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Баевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Плотава.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 991 человек, в том числе 480 мужчин и 511 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 Плотава (село, административный центр) — 
 Чуманка (село) —

Примечания 

Муниципальные образования Баевского района
Сельские поселения Алтайского края